Tequendama puede referirse a:

 Tequendama, provincia de la República de la Nueva Granada;
 Tequendama, provincia del departamento de Cundinamarca, Colombia;
 San Antonio del Tequendama, municipio de la provincia antes mencionada;
 Salto del Tequendama, cascada sobre el río Bogotá, Colombia;
 Batalla de Tequendama, enfrentamiento acontecido durante la guerra civil colombiana de 1854;
 Casa Museo Salto del Tequendama, proyecto de museo sobre la cascada homónima;
 Centro Internacional Tequendama, conglomerado de edificios de la ciudad de Bogotá;
 Hotel Tequendama, hotel de la ciudad de Bogotá;
 Estación Tequendama, estación del sistema integrado de transporte de la ciudad de Cali; o
 Sitio arqueológico de Tequendama, yacimiento cercano al salto del Tequendama.